Das Cyclocross Hoogstraten (auch Vlaamse Aardbeiencross) ist ein belgisches Cyclocrossrennen. Der Wettbewerb wird seit 1988 in Hoogstraten, seit 2020 in Merksplas ausgetragen. Seit 1999 gehört das Rennen zur Superprestige-Serie. Rekordsiegerin ist Sanne Cant mit fünf Siegen in 11 Rennen seit 2012; bei den Herren ist der Belgier Sven Nys mit sieben Erfolgen Rekordsieger.

Siegerliste

Frauen

Männer

Weblinks 
 Offizielle Website (engl./franz./niederl.)
 

Cyclocrossrennen in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen
Sport (Hoogstraten, Belgien)